John Farley (1936- ), historien des sciences canadien ;
 John Murphy Farley (1842-1918), archevêque de New York ;
 John H. Farley (1846-1922), maire de Cleveland ;
 John P. Farley (né en 1968), acteur américain.